NQ – codice vettore IATA della compagnia aerea bielorussa Rubystar, Aeroporto di Minsk (Bielorussia) (ex codice di Air Japan)
 NQ – codice ISO 3166-2:LY del distretto di al-Nuqat al-Khams (Libia)